De tre tenorer er navnet på flere musiktrioer:

 De tre tenorer bestående af José Carreras, Placido Domingo og Luciano Pavarotti
 De tre tenorer (Danmark) bestående af Steffen Brandt, Poul Krebs og Michael Falch